Mesnel ist der Familienname folgender Personen:

 Franck Mesnel (* 1961), französischer Rugby-Union-Spieler
 Pierre Mesnel (1897–1945), französischer Autorennfahrer